Потаватоми (Potawatomi, Pottawotomi, Pottawottomi) — язык индейского племени потаватоми, принадлежащий к оджибвейской ветви алгонкинской подсемьи языков. Распространён в районе Великих озёр. В США на нём говорят в Мичигане, Висконсине, и Канзасе, а в Канаде — на юге Онтарио. В настоящее время осталось только 50 носителей языка, все из которых находятся в старшем возрасте. Предпринимаются усилия по возрождению языка, в которых участвуют около 250 человек, для которых этот язык второй.

Вопросы классификации 

Потаватоми принадлежит к алгонкинской подсемье алгской семьи языков. Обычно он включается в центрально-алгонкинскую группу, к которой принадлежат языки оджибва, кри, меномини, иллинойс-майами, шони и фокс. Название «центрально-алгонкинские языки» отражает только географическое расположение, а не происхождение из одного общего языка-предка. Из этих языков потаватоми наиболее близок к оджибва, хотя имеет достаточное количество заимствований из языка сок.

Письменность

Современные системы письма 

Из-за того, что общины потаватоми не имеют единой согласованной системы письма, в данный момент чаще всего используется «педагогическая система», разработанная Wisconsin Native American Languages Program. Как указывает название, эта система письма была разработана для обучения языку. Она основана на латинском алфавите и является фонематической — каждая буква или диграф соответствуют отдельному звуку. Используются буквы a b ch d e é g h ' i j k m n o p s sh t w y z zh.

Традиционная слоговая письменность 

Традиционная слоговая письменность, применяемая в потаватоми, является алфавитом, в котором буквы пишутся в слоговых группах. Эту форму слогового письма используют все общины потаватоми, оттава, сок, фокс и виннебаго. Система происходит из латинского алфавита, поэтому напоминает написанный от руки латиничный текст. В отличие от Канадского слогового письма или письменности чероки, эта система пока не введена в стандарт Юникод.

Каждому сочетанию слогового письма потаватоми соответствует как минимум две из 17 букв алфавита — 13 согласных и 4 гласных. Из 13 согласных букв <h>, пишущаяся как [A], рассматривается как факультативная.

Фонетика и фонология 

В этом разделе описывается фонология северного диалекта, который несколько отличается от южного диалекта, на котором говорят в Канзасе.

Имеется пять гласных фонем (плюс 4 дифтонга) и 19 согласных фонем.

<é>, которое часто пишется как <e'>, представляет собой средне-верхний передний неокругленный гласный, .
<e> обозначает шва, , которое имеет несколько аллофонных вариантов. Перед , оно переходит в , а перед , ,  и в конце слова — .
<o> в Мичигане произносится как  в других местах как ; в закрытом слоге переходит в .
Имеется четыре дифтонга, , пишущихся <éy éw ey ew>. Фонемы  произносятся как .

Взрывные согласные во многих алгонкинских языках не различаются по звонкости, а скорее могут быть сильными/слабыми. «Сильные» согласные, всегда пишущиеся как глухие (<p t k kw>), являются глухими и часто придыхательными, и дольше по звучанию чем «слабые» согласные, которые пишутся как звонкие (<b d g gw>), никогда не бывают придыхательными и часто произносятся звонко. Носовые перед другим согласным становятся слоговыми. , , и  — зубные .

Гласные

Согласные

Соответствия с языком оджибва 

Благодаря относительно недавнему расхождению языков оджибва и потаватоми между ними наблюдаются сильные соответствия. В особенности это касается диалекта оттвава.

Примечания

Литература 
 Gailland, Maurice. English-Potawatomi Dictionary. 1840.
 Hockett, Charles Francis. The Potawatomi Language A Descriptive Grammar. Ann Arbor, Mich: University Microfilms International, 1987.
 Hockett, Charles Francis. Potawatomi Syntax. 1939.
 Quimby, George Irving. Some Notes on Kinship and Kinship Terminology Among the Potawatomi of the Huron. S.l: s.n, 1940.
 Wisconsin Native American Languages Project, and John Nichols. Potawatomi Traditional Writing. Milwaukee Wis: Great Lakes Inter-Tribal Council, 1975.

Ссылки 
 Потаватоми — словарь, аудио, видео, языковые игры и онлайн курс
 Грамматика потаватоми
 Грамматика, учебные материалы, истории и т. д.
 Потаватоми на сайте Ethnologue
 Потаватоми на сайте Rosetta Project
 Страница о возрождении языка потаватоми
 Проект возрождения потаватоми Prairie Band

Языки США
Языки Канады
Алгонкинские языки
Потаватоми
Вымирающие языки